Castiliscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castiliscar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Castiliscar (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar